Lora murdochiana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1885.  Lora murdochiana ingår i släktet Lora och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
murdochiana